Лароз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Лароз, Гилберт (1942—2006) — канадский гимнаст.
 Лароз, Клод (род. 1942) — канадский хоккеист, пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс».
 Лароз, Марк (род. 1959) — сейшельский легкоатлет. Участник Олимпийских игр 1980.
 Лароз, Чед (род. 1982) — профессиональный американский хоккеист, крайний нападающий.